Осеннее наступление войск ООН (3 октября — 25 октября 1951) — эпизод Корейской войны. Включал в себя наступательную операцию «Коммандо» (), длившуюся с 3 по 12 октября 1951 года.

Предыстория 
25 сентября 1951 года командующий 8-й американской армией генерал Ван Флит заявил о начале осеннего наступления войск ООН и южнокорейской армии.

Ход боевых действий 
3 октября 1951 года 1-я британская дивизия (1st Commonwealth Division), 1-я американская кавалерийская дивизия и 3-я американская пехотная дивизия после сильной артиллерийской подготовки перешли в наступление против войск 64-го, 47-го и 42-го армейских корпусов КНД на участке Маджан—Чорон. Им удалось захватить несколько высот и населённых пунктов, однако, встретив упорное сопротивление и понеся большие потери, они были вынуждены 8 октября прекратить наступление. Наибольшая глубина продвижения войск ООН составила 4-5 км.

13 октября 24-я американская пехотная дивизия, 7-я американская пехотная дивизия, 2-я южнокорейская пехотная дивизия и 6-я южнокорейская пехотная дивизия при поддержке авиации и до 200 танков перешли в наступление на участке Кумхуа—река Букханган против войск 67-го армейского корпуса 20-й армии КНД. Бои приняли ожесточённый характер. К 20 октября войска ООН подошли к Кимсону, вклинившись в оборону войск КНД на глубину до 10 км, но дальнейшие попытки наступать на север были отбиты.

Итоги и последствия 
Провал летнего и осеннего наступлений войск ООН привёл к возобновлению с 25 октября переговоров о перемирии, которые были перенесены из Кэсона в Пханмунджом.

Литература 
 «Война в Корее. 1950—1953» — СПб: ООО «Издательство ПОЛИГОН», 2000. ISBN 5-89173-113-4

осень 1951